Raimundo Nonato — santo da Igreja Católica
 Raimundo Nonato da Silva — futebolista brasileiro, lateral

Geografia 
 São Raimundo Nonato — município do estado do Piauí, Brasil
 Microrregião de São Raimundo Nonato — microrregião do estado do Piauí

Outros 
 Aeroporto de São Raimundo Nonato — no Piauí

Desambiguações de antropônimos